Orgie mohou být:
 ve starověku se jednalo o obřady konané ve vzrušení
 výstřednost (chování), nevázaná zábava, hýření, prostopášnost, výstřední chování
 dnes chápán často pouze jako jiný výraz pro skupinový sex, může se ale jednat i o jinou nevázanou sexuální praktiku

Související články 
 Pražské orgie (rozcestník)

Externí odkazy